Koehl, ibland transkriberat Köhl, Kœhl eller Koel, är ett fransk-tyskspråkigt släktnamn med härkomst tidigmodern tid omkring Alsace, östra Frankrike.

Personer med namnet Koehl eller med varianter av detta namn 

 Albert Köhl (1879–1954), tysk-svensk köksmästare
 Dan Koehl, svensk elefantskötare, sonson till köksmästaren Albert Köhl
 Ditmar Koel (1500–1563), tysk sjökapten och borgmästare 
 Émile Koehl (1921–2013), fransk politiker
 Gerard Koel (född 1941), nederländsk tävlingscyklist
 Hermann Köhl (1888–1938), tysk militär och flygkapten 
 Thorvald Køhl (1852–1931), dansk astronom, lärare och författare
 Torbjörn Köhl  (född 1963), svensk violinist och dirigent
 Wilhelm Köhl (1859–1942) tysk militär och generallöjtnant
 Ulf Köhl (född 1960),svensk fotbollsspelare

Referenser

Se även
 Köhl, efternamn

Tyska efternamn
Franska efternamn
Franska släkter
Tyska släkter
Schweiziska släkter
Amerikanska släkter
Svenska släkter